Gianni Rizzo (1924 - 1992), attore italiano
 Giovanni Rizzo (1890 - 1980), arcivescovo cattolico italiano